

Astronomia
 Kono Mons – struttura geologica della superficie di Venere

Geografia
 Distretto di Kono – distretto della Sierra Leone situato nella Provincia dell'Est

Persone
 Akiko Kono – pallavolista giapponese
 Kōno Bairei – pittore e illustratore giapponese
 Hiromichi Kōno – entomologo e antropologo giapponese
 Ichirō Kōno – politico giapponese
 Kazuhisa Kōno – ex calciatore giapponese
 Kenzō Kōno – politico e dirigente sportivo giapponese
 Rin Kono – goista giapponese
 Kono Taeko – scrittrice giapponese
 Takanori Kōno – ex combinatista nordico giapponese
 Tarō Kōno – politico giapponese
 Tommy Kono – sollevatore statunitense
 Yōhei Kōno – dirigente sportivo e politico giapponese

Altro
 Clan Kōno – clan del Giappone medievale
 Kono – personaggio immaginario nell'Universo DC